Tynnyrkari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Tynnyrkari (ö i Kymmenedalen), Kotka-Fredrikshamn, 
 Tynnyrkari (ö i Satakunta), Björneborg, 

Robotskapade Finlandförgreningar